Panamerikamesterskabet i håndbold for kvinder 1986 var det første panamerikamesterskab for kvinder, og turneringen med deltagelse af seks hold blev afviklet i Novo Hamburgo, Brasilien i 1986.

Ud over titlen som panamerikamester spillede holdene om en ledig plads ved VM i håndbold 1986 i Nederlandene. VM-pladserne blev besat af det bedst palcerede hold, dvs. USA.

Kampe

Samlet rangering

Eksterne henvisningers
Women Handball America Championships Archive
 Torneos Panamericanos Senior Femenino

1986 (kvinder)
Håndbold i 1986
Novo Hamburgo
Håndbold i Brasilien